Ардабур (Ardaburius; Ardabur) може да се отнася за:

 Ардабур (консул 427 г.)
 Флавий Ардабур Аспар, консул 434 г., син на Ардабур, консула от 427 г.
 Ардабур (консул 447 г.), син на Аспар и внук на Ардабур, консула от 427 г.